Лаурен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лаурен, Анна-Лена (род. 1976) — финская журналистка и писательница шведского происхождения.
 Лаурен, Дианна (род. 1965) — американская порноактриса, режиссёр и фотомодель.
 См. также 
 Лорен